Баскетлиган (Баскетбольная лига, ) — высший дивизион системы баскетбольных лиг Швеции. В соревновании принимают участие 9 клубов.

Участники 

По состоянию на 2016/2017 сезон

Чемпионы

Финальные матчи

Лидеры по числу чемпионских титулов

Ссылки 
Официальный сайт
Сайт Федерации Баскетбола Швеции

Чемпионат Швеции по баскетболу
Национальные баскетбольные чемпионаты